Чемпионат Нидерландов по футболу 1976—1977 является 21 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 17 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Аякс». Всего было сыграно 306 игр и забито 862 гола (в среднем 2,81 гола за игру).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «Твенте» стал обладателем Кубка Нидерландов 1976—1977 и квалифицировался в Кубок обладателей кубков.
2 Клубы квалифицировались в Кубок Интертото.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1976/1977
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1976 году
Спорт в Нидерландах в 1977 году